Аліда Руфф (1874—1949) — французька актриса.
 Віллі Руфф (* 1931) — американський джазовий музикант і композитор.
 Руфф Гаррі Вільгельмович (* 1931) — заслужений художник України, член Міжнародної спілки художників за мир.
 Зігфрід Руфф (1895—1946) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Зігфрід Руфф (1907—1989) — німецький лікар. Один з обвинувачених на Нюрнберзькому процесі над лікарями; був визнаний невинним.
 Ієн Руфф (* 1946) — австралійський яхтсмен. Бронзовий призер Олімпіади-1976.
 Людвіг Руфф (1878—1934) — німецький архітектор.
 Маггі Руфф (1896—1971) — французька художниця-модельєр і письменниця.
 Метт Руфф (* 1965) — американський письменник.
 Отто Руфф (1871—1939) — німецький хімік.
 Томас Руфф (* 1958) — німецький фотограф і художник.
 Франц Руфф (1906—1979) — німецький архітектор.
 Чарльз Руфф (1939—2000) — американський юрист.

 8149 Руфф — астероїд головного поясу.
німецькі прізвища